Сезон 2013-14  является 12-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд. Обладателем кубка второй год подряд стала российская команда «Динамо» (Москва).

Участники

Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (28 команд на 7 групп), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2-е место, а также 2 лучшие команды, занявшие 3-е место, выходят в следующий раунд (1/8 финала). По итогам группового турнира составляется сводная таблица этих команд, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Классифицирование плей-офф происходит по расстановке мест в таблице: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т.д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G 

{| class="toccolours" width=95% style="clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|- valign="top"
|
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! width="5%" | Дата
! colspan=3; width="25%" | Матч
! width="6%" | Результат
! width="15%" | Очки
! width="15%" | Подборы
! width="15%" | Передачи
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 1 тур|-
| rowspan=2|06.11 || Тарб || — || ПИНКК Печи ||71 : 48 ||Рад (18) Томлинсон (14) ||Рэдмон (7) Томлинсон (10)||Кусса (4) 2 игрока (3)
|-
| Валлония Баскет || — || Ружомберок ||76 : 67 ||Трахан (23) Мёрфи (21) ||Трахан (11) Мёрфи (9)||Карпро (7) Стаалвант (3)
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 2 тур
|-
| rowspan=2|13.11 || Ружомберок || — || Тарб ||78 : 56 ||Мёрфи (15) Монтгомери (17)||Ристич (8) 2 игрока (7) ||Ристич (6) Регассья (3)
|-
| ПИНКК Печи || — || Валлония Баскет ||69 : 63 ||2 игрока (12)Стейнберга (24) ||Томлинсон (5)Трахан (14) ||Иваный (5)Карпро (8)
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 3 тур|-
| rowspan=2|20.11 || Ружомберок || — || ПИНКК Печи ||63 : 72 ||Чернакова (17) Айдукович (17)||Мёрфи (8)Томлинсон (13) ||Брезанёва (5)Иваный (8)
|-
| Тарб || — || Валлония Баскет ||85 : 68 ||Монтгомери, Рад (19)  Трахан (19) ||2 игрока (7) Трахан (14) ||Кусса (5) Карпро (6)
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 4 тур
|-
| rowspan=2|27.11 || ПИНКК Печи || — || Тарб ||53 : 70 ||Айдукович (13) Монтгомери (13) ||2 игрока (5)Кусса, Мирчева (8) ||Иваный (4)Кусса (4)
|-
| Ружомберок || — || Валлония Баскет ||79 : 55 ||Кметова (20)  Трахан (26)||Мёрфи (9)Трахан (13) ||Стаалвант (5)Карпро (8)
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 5 тур|-
| rowspan=2|04.12 || Тарб || — || Ружомберок ||55 : 35 ||Рад (15) Мёрфи (11) || Монтгомери (11) Брезанёва (11)||Кусса (4)2 игрока (2)
|-
| Валлония Баскет || — || ПИНКК Печи || 77 : 71 || Трахан (23)Иваный (23) ||Стейнберга (11)Томлинсон (6) ||Карпро (9)Иваный (5) 
|-
|colspan="8" style="text-align:center;background-color:#F5F5F5;"| 6 тур|-
| rowspan=2|11.12 || ПИНКК Печи || — || Ружомберок ||50 : 62 ||Иваный (14) Мёрфи (15) ||Айдукович (6)Мёрфи (8) ||Иваный (5) 2 игрока (2)|-
| Валлония Баскет || — || Тарб ||77 : 71 || Трахан (24)Кусса (24) ||Трахан (12)Монтгомери (13) ||Карпро (11) 4 игрока (2)
|}

|}
 Сводная таблица 

 Сетка плей-оффа 

 ФИНАЛ 

 Победитель Главный тренер —  Владимир Штам

 Лучшие игроки турнира 
По версии сайта ЕвробаскетболСимволическая пятёрка турнира''' 
  Доннека Ходжес (Тарсус Беледи Спор)
  Шенайс Джонсон (Стамбульский Университет)
  Элизабет Эгнелл (Норрчёпинг Долфинс) 
  Делиша Милтон-Джонс (Тарсус Беледи Спор) 
  Тина Чарльз (Динамо (М))

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Европы ФИБА женщины
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе